Juillé kan syfta på:
 Juillé, Charente
 Juillé, Deux-Sèvres
 Juillé, Sarthe